Centrale Verkeersleiding, een techniek voor beveiliging en bediening van een spoorlijn met meerdere stations.
 Een aanduiding van een licht vliegdekschip.